Hulan bezeichnet:

 einen Familiennamen:
 Luděk Hulan (1929–1979), tschechoslowakischer Jazzmusiker
 Hulan (呼兰区), Stadtbezirk von Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Hulan (Panshi) (呼兰镇), Großgemeinde der Stadt Jilin in der chinesischen Provinz Jilin
 Hulan (Straßenviertel) (呼兰街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Hulan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Hulan (Iran) (), Ort in der iranischen Provinz Kermanschah
 Hulan He (呼兰河), Nebenfluss des Songhua Jiang in der Volksrepublik China